Lăki se poate referi la:
 Lăki, sat în Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Lăki, oraș în Bulgaria